Hieronder staat een lijst van vlaggen van Spaanse deelgebieden. Spanje heeft zeventien autonome regio's, die ingedeeld zijn in 52 provincies. Ook Ceuta en Melilla, Spaanse exclaves voor de kust van Marokko, zijn autonoom.

Klik op 'vlag van' voor de naam van een deelgebied om naar het artikel over de betreffende vlag te gaan.

Vlaggen van autonome regio's
Onderstaande tabel toont de vlaggen van de autonome regio's, hun hoogte-breedteverhouding (ratio) en hun datum van ingebruikname. In sommige autonome regio's is de vlag voor civiel gebruik een aangepaste versie van de overheidsvlag, doorgaans door weglating van het wapen uit de overheidsvlag. In onderstaande tabel staan de vlaggen die door de overheid gebruikt worden.

Vlaggen van autonome steden

Vlaggen van provincies

Vlaggen van eilanden

Vlaggen van eilanden van de Balearen
Elk van de grotere eilanden van de Balearen heeft een eigen vlag:

Vlaggen van eilanden van de Canarische Eilanden
De Canarische Eilanden vormen een regio, die is ingedeeld in de provincies Las Palmas (LP) en Tenerife (T). Elk van de zeven grotere eilanden van deze regio heeft een eigen vlag:

Vlaggen van maritieme provincies
De maritieme provincies van Spanje zijn in 1607 in het leven geroepen om duidelijkheid te scheppen over de herkomst van schepen. Spaanse schepen moeten (bij voorkeur in de top van de mast) de vlag van de maritieme provincie waartoe de thuishaven behoort laten wapperen. Tegenwoordig zijn er 27 maritieme provincies.

Zie ook
 Autonome regio's van Spanje
 Provincies van Spanje

 
 
Spanje
Vlaggen